Gujiangbage kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gujiangbage Xiang, socken, Xinjiang, 
 Gujiangbage Jiedao, socken, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar